

Cinema 
The Weekend – film del 2016 diretto da Sheridan De Myers
The Weekend – film del 2018 diretto da Stella Meghie

Musica 
 The Weeknd – cantante canadese
 The Weekend – gruppo musicale canadese
 The Weekend – singolo di Steve Wariner del 1987
 The Weekend – singolo di Michael Gray del 2004
 The Weekend – album degli Smashproof del 2009
 The Weekend – singolo di Brantley Gilbert del 2016
 The Weekend – singolo di SZA del 2017

Pagine correlate 
 Weekend (disambigua)